El término Tierras Altas puede referirse a:

Geografía 
 Tierras Altas, región histórica de Anatolia;
 Tierras Altas, localidad en la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Tierras Altas, comarca en Soria, España;
 Tierras Altas, distrito de Panamá;
 Tierras Altas, región de Papúa Nueva Guinea;
 Tierras Altas Centrales, región de Tasmania;
 Tierras Altas de Alemania,  región natural de Alemania;
 Tierras Altas de Escocia (Highlands),  región natural de Escocia;
 Tierras Altas de Islandia, Islandia;
 Tierras Altas de Descartes, en la Luna;

Televisión 
 Tierras altas (programa de televisión).